¡Amiga, date cuenta! será una telenovela chilena de comedia dramática producida por Viacom International Studios y Rio Estudios para Chilevisión y Paramount+. Es protagonizada por Mane Swett, Claudia Di Girolamo, Cristián Riquelme y Cristián Arriagada.

Argumento 
Una diseñadora famosa e influyente y cabeza creativa de su propia tienda Casa Kari, que viene de un humilde pasado, con su esfuerzo y talento ha logrado todo lo que tiene. Sin embargo, un día lo pierde todo por culpa de su marido, un gurú de la clase alta, quien la involucra en una estafa que arruina su carrera y su vida.

A los 40 años, la diseñadora debe volver al barrio humilde donde nació y para sobrevivir instalará una tienda de ropa reciclada. Lugar donde iniciará una nueva vida y luchará por recuperar todo lo que perdió, incluyendo a su grupo de amigas, quienes siempre han sido su cable a tierra.

Reparto 
 Mane Swett como Kari. 
 Claudia Di Girolamo como Mireya. 
 Cristián Riquelme como Paulo. 
 Cristián Arriagada
 Lorena Bosch 
 María José Bello 
 Cristián Carvajal 
 Ximena Rivas
 Willy Semler
 Catalina González
 Paula Luchsinger
 Francisca Walker
 Alonso Quintero
 Clemente Rodríguez
 Florencia Berner
 Ignacia Sepúlveda
 Diego Boggioni
 Matías Torres
 Yohan Aguiar
 Francisco Gormaz
 Elvira Cristi
 Eyal Meyer
 Jean Pierre Noher
 Alessandra Guerzoni
 Daniela Nicolás

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Telenovelas de Chile
Telenovelas de Chilevisión
Televisión de Chile en 2022
Telenovelas iniciadas en 2022